Pournári kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pournári (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Larísis, 
 Pournárion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar